Franciaország
Saint-Nicolas-la-Chapelle, település Aube megyében
Saint-Nicolas-la-Chapelle, település Savoie megyében